Gettin’ Over You — песня с четвёртого студийного альбома One Love французского диджея Давида Гетты. Исполнена совместно с Крисом Уиллисом. Ремикс этой песни, под названием «Gettin' Over You», исполненный совместно с Крисом Уиллисом, Fergie и LMFAO, выпущен в качестве пятого сингла с альбома «One Love» 12 апреля 2010 года.

«Gettin’ Over You» 

Слова к песне «Gettin’ Over You», были написаны Крисом Уиллисом, will.i.am, Fergie и LMFAO. Изначально, исполнять песню должны были will.i.am, Крис Уиллис и Fergie, однако will.i.am был заменён группой LMFAO.

В интервью сайту Digital Spy, Давид Гетта назвал Gettin’ Over You «традиционной, гитарной песней, в духе Love Is Gone».

Отзывы

Клип 
Съёмки клипа начались 20 апреля 2010 года. Режиссёром стал Рич Ли (). Премьера клипа состоялась 18 мая 2010 года.

В клипе изображены Давид Гетта, Крис Уиллис, Fergie и LMFAO, во время записи песни. В этот момент, в студию забегает толпа людей и начинает танцевать. Артисты выходят на улицу, где вечеринка продолжается.

В записи клипа приняла участие танцевальная команда JabbaWockeez.

Список композиций

Позиции в чартах

Хронология релиза

Примечания

Ссылки 
 

Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни Давида Гетта
Песни LMFAO
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Песни Ферги